Fausto y Margarita (1900), película dirigida por Edwin S. Porter.
 Fausto y Margarita (1904), película dirigida por George Méliès.